Robson kan som auktorsförkortning betyda:

 Guy Coburn Robson
 Edward Robson
 Norman Keith Bonner Robson
 Robert L. Robson

Robotskapade auktorsförkortningar